Бриндізі — місто в Італії, столиця однойменної провінції.
 Бриндізі — провінція в Італії, у регіоні Апулія.